Németh Béla
 Németh Béla (1840–1904) helytörténeti író, ügyvéd
 Németh Béla (1854–1881) újságíró, szerkesztő
 Németh Béla vezérőrnagy, a 3. magyar hadsereg 12. tartalékhadosztályának parancsnoka
 Németh Béla (1906–2000) atléta, hosszútávfutó, edző
 Németh Béla (1916–1988) orvos, szemész, egyetemi tanár
 Németh Béla (1932) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP, EKGP)

hasonló nevűek
 Németh G. Béla (1925–2008) Széchenyi-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja

Jegyzetek